Itaporanga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Itaporanga (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Itaporanga (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Itaporanga d'Ajuda, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe